Фінал кубка Англії з футболу 1996 — 115-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Манчестер Юнайтед» і «Ліверпуль».

Шлях до фіналу

Матч

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1996
Англія
Травень 1996
1996 в англійському спорті